Пафну́тово — сельский населённый пункт в городском округе Семёновский, административный центр Пафнутовского сельсовета.

Описние 
Находится в 13 км от административного центра — Семёнова и 54 км от областного центра — Нижнего Новгорода.

География 
Населённый пункт расположен на левом береге реки Линды, восточнее озера Старицы

Транспорт 
Непосредственно, через сам посёлок четырежды в день курсирует автобус по маршруту Семёнов — Зубово

Образовательные учреждения 
МБОУ «Пафнутовская основная школа» была ликвидирована в 2018 году.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты городского округа Семёновский